Hulda ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Hulda (Vorname)
 eine Prophetin des Alten Testaments, siehe Hulda (Prophetin)
 die Titelfigur der gleichnamigen Oper von César Franck nach einem Drama von Bjørnstjerne Bjørnson
 der alternative Name für den durch Amos Oz bekannten Kibbuz Chulda
 der Künstlername der isländischen Schriftstellerin Unnur Benediktsdóttir Bjarklind, siehe Hulda (Schriftstellerin)
 auch mit dem Synonym Holle (siehe Frau Holle) eine mythologische Gestalt des norddeutschen und (seltener) skandinavischen Raumes ähnlich der Perchta oder (nach August Schrader) der Frigg